Thrasher ist 

 der Name eines Skateboardmagazins, siehe Thrasher
 eine ehemalige US-amerikanische Heavy-Metal-Supergroup, siehe Thrasher (Band)
 der englische Deckname einer deutschen Schlüsselmaschine, siehe Siemens & Halske T43
 Thrasher (Lied), Lied von Neil Young (1979)

Thrasher ist der Familienname folgender Personen:
 Ed Thrasher (eigentlich Edward Lee Thrasher jr.; 1932–2006), US-amerikanischer Fotograf und Grafiker
 Frederic Milton Thrasher (1892–1962), US-amerikanischer Soziologe und Kriminologe
 Larry Thrasher (* 1959), US-amerikanischer Musiker
 Virginia Thrasher (* 1997), US-amerikanische Sportschützin

Siehe auch:
 Thresher
 Atlanta Thrashers
 HMS Thrasher
 HMS Thrasher (N 37), U-Boot der Royal Navy im Zweiten Weltkrieg
 USS Thrasher
 USS Thresher